L’Église de Dieu est un nom utilisé par plusieurs dénominations chrétiennes, généralement sans lien entre elles, principalement parmi les mouvements pentecôtistes, de sainteté ou adventistes.

Mouvement anabaptiste 
 Église de Dieu en Christ, mennonite

Mouvement baptiste  
 Christian Baptist Church of God

Mouvement de la sainteté 
 Église de Dieu, basée à Anderson, Indiana, aux États-Unis

Pentecôtistes 
 Église de Dieu, basée à Cleveland, Tennessee, aux États-Unis
 Église de Dieu de La Prophétie, séparée de l’Église de Dieu de Cleveland en 1923
 Église de Dieu en Christ, basée à Memphis
 Grace Communion International, anciennement appelée Église universelle de Dieu
 Redeemed Christian Church of God, basée au Nigeria

Adventistes 
 Église adventiste du septième jour

D'autres
Membres de l'Église de Dieu International (L'ancien sentier, The Old Path) - fondé et basé aux Philippines
Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, les "Mormons" - Une fois appelé l'Eglise de Dieu dans sa période de création.

Liste d'églises